Кома́рек () — чешская фамилия.

Известные носители 
  (1930—2013) — чешский экономист, прогностик, политик.
 Комарек, Владимир (1928—2002) — чешский художник, график и иллюстратор.
  (род. 1963) — чешский учёный - лингвист, богемист.
 Комарек, Константин (род. 1992) — австрийский хоккеист.
 Комарек, Мартин (род. 1984) — чешский футболист, защитник усть-каменогорского «Востока».
 Комарек, Мирослав (1924—2013) — чешский языковед, богемист.
 Комарек, Иржи (род. 1931) — чешский учёный - альголог.
 Комарек, Юлиуш (1892—1955) — чешский писатель.